Leptodactylus dominicensis est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
Leptodactylus dominicensis Günther, 1859, synonyme de Leptodactylus albilabris (Günther, 1859)
Leptodactylus dominicensis Müller, 1923, synonyme de Leptodactylus fallax Müller, 1926

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Leptodactylinae